Goodbye – singolo di Mary Hopkin del 1968
 Goodbye – album dei Cream del 1969
 Goodbye – album di Gene Ammons del 1975
 Goodbye – singolo dei Night Ranger del 1985
 Goodbye – singolo degli Angel Witch del 1985
 Goodbye – album dei Pooh del 1987
 Goodbye – brano musicale di Alma Čardžić rappresentante la Bosnia ed Erzegovina all'Eurovision Song Contest 1997
 Goodbye – singolo delle Spice Girls del 1998
 Goodbye – singolo di Alexia del 1999
 Goodbye – singolo dei Def Leppard del 1999
 Goodbye – singolo dei The Coral del 2002
 Goodbye – singolo dei The Corrs del 2006
 Goodbye – album di Ulrich Schnauss del 2007
 Goodbye – singolo di Avril Lavigne del 2010
 Goodbye – singolo di Feder del 2015
 Goodbye – singolo degli Slipknot del 2016
 Goodbye – singolo degli Echosmith del 2017
 Goodbye – singolo delle 2NE1 del 2017
 Goodbye – singolo dei The Humans del 2018
 Goodbye – singolo di Jason Derulo e David Guetta del 2018
 Goodbye (Shelter) – singolo di Sanja Vučić del 2016
 Goodbyes – singolo di Post Malone del 2019